16, het jaartal
 16 (getal), het getal
 16 Magazine, een jongerentijdschrift
 16 (band), een metalband
 16 (film), een Tamilfilm uit 2010 
 16 (Sneaky Sound System), een single uit 2009
 16 (Green Day), een single van Green Day

Zie ook 
 Sixteen (doorverwijspagina)